Матс Сундін (швед. Mats Johan Sundin) — шведський хокеїст.
 Ронні Сундін (швед. Ronnie Sundin, нар. 3 жовтня 1970, Лудвіка) — шведський хокеїст.

Шведські прізвища